Со́ллима () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Соллима, Джованни (род. 1962) — итальянский композитор и виолончелист.
 Соллима, Серджо (1921—2015) — итальянский режиссёр и сценарист, наиболее известный своими фильмами в жанре пеплум, вестерн и триллер.